Blackford bezeichnet:

Orte:
 Blackford (Cumbria), Ort in der englischen Grafschaft Cumbria
 Blackford (Edinburgh), Vorort der schottischen Stadt Edinburgh
 Blackford (Perth and Kinross), Ort in der schottischen Grafschaft Perthshire
 Blackford (Somerset), Ort in der englischen Grafschaft Somerset

in den Vereinigten Staaten:
 Blackford (Kentucky), im Webster County
 Blackford (Virginia), im Russell County
 Blackford County, Verwaltungseinheit in Indiana

Personen:
 Charles Minor Blackford (1833–1903), US-amerikanischer Autor und Jurist
 Ian Blackford (* 1961), schottischer Politiker
 Isaac Blackford (1786–1859), US-amerikanischer Politiker und Jurist
 Paul Blackford, britischer Musiker
 Richard Blackford (1954–), britischer Komponist
 Russell Blackford, australischer Autor

im NRHP gelistete Objekte:
 Blackford Bridge, in Lebanon, Virginia, ID-Nr. 10000381
 Blackford County Courthouse, in Hartford City, Indiana, ID-Nr. 80000053
 Blackford-Gray House, in Graysville, Georgia, ID-Nr. 07000247

Sonstiges:
 Blackford Hill, ein Hügel in der schottischen Stadt Edinburgh
 Blackford Creek, Fließgewässer im Daviess County, Kentucky
 Blackford Slough, Fließgewässer im Champaign County, Illinois